Egmontpark (Zottegem)
 Egmontpark (Brussel)